Pierre Larousse (1817-1875) est un encyclopédiste et lexicographe français, rédacteur du Grand Dictionnaire universel du  ;
 les éditions Larousse (1852) fondées par Pierre Larousse, principalement connues pour :
 le Nouveau Larousse illustré, un dictionnaire encyclopédique en langue française, édité entre 1897 et 1904 (+ un volume supplément édité en 1907),
 Le Petit Larousse, un dictionnaire de la langue française,
 Larousse du  siècle, un dictionnaire encyclopédique en langue française édité de 1928 à 1933 (rééditions jusqu'en 1958),
 le Grand Larousse encyclopédique, un dictionnaire encyclopédique en langue française édité dans les  (rééditions jusqu'en 1979),
 la Grande Encyclopédie Larousse, éditée de 1971 à 1976 (+ 1 atlas en 1978),
 le Grand Larousse universel, un dictionnaire encyclopédique en langue française édité au début des  (rééditions jusqu'en 1997).

Voir aussi 

Patronyme français